Paul Rebillot (1931, Détroit  2010), auteur et psychothérapeute américain
  (* 1935, Louisville), musicien et arrangeur américain